AEGON Championships 2014 года — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 9 по 15 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Маррей
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Станислас Вавринка (№ 3 в мире на тот момент). Швейцарский теннисист уверенно пробился в полуфинальную стадию, но там уступил будущему победителю: Григору Димитрову. Болгарин уверенно шёл весь турнир к титулу, а самое большое сопротивление испытал в финальном матче, где переиграл Фелисиано Лопеса лишь по итогам трёх тай-брейков. Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — защищал свой титул в статусе третьего сеянного, но покинул соревнование в третьем раунде, уступив Радеку Штепанеку. Сильнейшим несеянным участником основы стал Маринко Матошевич, ставший единственным из игроков подобного статуса пробившимся в четвертьфинальную стадию.

В парном разряде турнир собрал немало сыгранных и высокорейтинговых команд, а титул завоевал альянс Александр Пейя / Бруно Соарес, в решающей встрече переигравший пару Джейми Маррей / Джон Пирс. Британец и австралиец по пути к этой стадии взяли верх над тогдашними лидерами рейтинга — братьями Брайанами, а также переиграли последних победителей турнира Большого шлема: Жюльена Беннето и Эдуара Роже-Васслена.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Григор Димитров обыграл  Фелисиано Лопеса со счётом 6-7(8), 7-6(1), 7-6(6).
 Димитров выигрывает 3-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лопес уступает свой 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М. Багдатис 
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=
| RD1-team04= Б. Клан
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М. Расселл 
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д. Кудла
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= С. Куэрри 
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3=7| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Ж. Шарди 
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=65

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= М. Чилич
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М. Матошевич 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Эбден 
| RD1-score11-1=610
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Л. Лацко 
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=6| RD1-seed13=
| RD1-team13= Д. Гоффен 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д. Тим 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1/wc
| RD2-team01= С. Вавринка
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= М. Багдатис
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=r
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д. Кудла 
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= С. Куэрри 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= М. Матошевич 
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л. Лацко 
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Д. Гоффен 
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Ж.-В. Тсонга
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1/wc
| RD3-team01= С. Вавринка
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= С. Куэрри
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М. Матошевич
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Ж.-В. Тсонга
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1/wc
| RD4-team01= С. Вавринка
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= М. Матошевич
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Александр Пейя /  Бруно Соарес''' обыграли  Джейми Маррея /  Джона Пирса со счётом 4-6, 7-6(4), [10-4].
 Пейя выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2014 года
2014
2014 год в Лондоне